Florence County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Florence County (South Carolina)
Florence County (Wisconsin)